Lohan steht für:
 Lohan-Cura-Formation, eine geologische Formation in Argentinien
 Arhat, ein buddhistischer Ehrentitel, auf Chinesisch Luóhàn 羅漢 (Wade-Giles: Lo-han, in älterer Transkription Lohan)

Lohan ist der Familienname folgender Personen:
 Aliana Lohan (* 1993), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Dakota Lohan (* 1996), US-amerikanisches Model
 Lindsay Lohan (* 1986), US-amerikanisches Model, Schauspielerin und Sängerin
 Robert Lohan (1884–1953), österreichisch-US-amerikanischer Literaturhistoriker, Regisseur und Schriftsteller